AMG может означать:

 Mercedes-AMG — гоночное и тюнинговое отделение компании Daimler AG (DAG)
 All Music Guide — старое название онлайновой музыкальной базы данных Allmusic
 Ah! My Goddess — одноимённые аниме и манга
 Airport Management Group — казахстанская компания-оператор аэропортов